Saumana (Gard), municipi francès, situat al departament del Gard i a la regió de Llenguadoc-Rosselló.
 Saumana (Alps de l'Alta Provença), municipi francès, situat al departament dels Alps de l'Alta Provença i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.